Fairway Rock kan syfta på följande platser:

Sydgeorgien och Sydsandwichöarna 
1 Fairway Rock (klippa i Sydgeorgien och Sydsandwichöarna),

USA 
2 Fairway Rock (ö i USA, Alaska, Sitka City and Borough), 
3 Fairwayklippan, Alaska, Nome Census Area, 

Robotskapade Sydgeorgien och Sydsandwichöarnaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar